Policles de Macedònia, general macedoni.
 Policles el Vell, escultor grec 
 Policles el Jove, escultor grec